Łoje (powiat ełcki)
 Łoje (powiat gołdapski)